Adams Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Adams Airport (Georgia)
 Adams Airport (Illinois)
 Adams Airport (Oregon)
 Adams Airport (Pennsylvania)